2-й Смоле́нский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в районе Арбат между Смоленской площадью и 1-м Смоленским переулком.

Происхождение названия 
Переулок назван в XIX веке по Смоленской площади, к которой примыкает.

Описание 
2-й Смоленский переулок начинается на Садовом кольце от Смоленской площади приблизительно напротив Арбата и проходит на запад до 1-го Смоленского переулка.

Примечательные здания и сооружения 

 № 1/4 — Доходный дом наследников Е. Е. Орлова построен в 1906 году по проекту архитектора В. В. Шервуда. Рельефный декор дома, изображающий виноградные лозы и гуляющих между ними павлинов, уникален и не имеет аналогов в Москве. Не сохранились венчавшие дом ранее скульптуры и рельефные украшения балконов.

См. также 
 Смоленская площадь
 Смоленская набережная
 1-й Смоленский переулок
 3-й Смоленский переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района Арбат
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 2-й Смоленский переулок: учреждения и организации.

Смоленский 2-й переулок